Der Name Dorweiler bezeichnet

 einen Ortsteil der Gemeinde Nörvenich im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen, siehe Dorweiler (Nörvenich)
 einen Ortsteil der Gemeinde Dommershausen auf dem Hunsrück, siehe Dorweiler (Dommershausen)

Namensträger
 Ralf H. Dorweiler (* 1973), deutscher Schriftsteller